Tarnowskyj ist der Familienname folgender Personen: